Gomes puede referirse a:

 Gomes (apellido), apellido patronímico portugués.
 Bernardino António Gomes, botánico portugués, cuya abreviatura botánica es Gomes.
 Bernardino António Gomes (1806-1877), médico y botánico portugués, cuya abreviatura botánica es B.A.Gomes.
 Gomes Aires, una freguesia portuguesa del municipio de Almodôvar.